Никола́й Петро́вич Фёдоров (7 апреля 1914 — 11 мая 1994) — советский режиссёр-мультипликатор, , художник-мультипликатор.

Фильмография

Режиссёр

Мультфильмы 
 «Воплощённая мечта» (1957)
 «Снежная королева» (1957)
 «На перекрёстке» (1958)
 «Старик Перекати-поле» (1960)
 «Стрекоза и муравей» (1961)
 «Королева Зубная Щётка» (1962)
 «Приключения запятой и точки» (1965)

Прочее 
 «Улица космонавтов» (1963) (мультипликационная вставка)
 «Большой фитиль» (1964) — мультипликационные титры
 «Ох уж эта Настя!» (1971) (мультипликационная вставка)

Художник 
 «Аленький цветочек» (1952)
 «Снегурочка» (1952)
 «Храбрый Пак» (1953)

Художник-мультипликатор 

 «Лимпопо» (1939)
 «Медвежонок» (1940)
 «Сказка о попе и его работнике Балде» (1940)
 «Сказка о царе Салтане» (1943)
 «Весенние мелодии» (1946)
 «Лиса и дрозд» (1946)
 «Павлиний хвост» (1946)
 «Тихая поляна» (1946)
 «У страха глаза велики» (1946)
 «Конёк-Горбунок» (1947)
 «Кем быть?» (1948)
 «Новогодняя ночь» (1948)
 «Когда зажигаются ёлки» (1950)
 «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950)
 «Чудо-мельница» (1950)
 «Ночь перед Рождеством» (1951)
 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1951)
 «Каштанка» (1952)
 «Волшебная птица» (1953)
 «Царевна-Лягушка» (1954)
 «Золотая антилопа» (1954)
 «Ореховый прутик» (1955)
 «Остров ошибок» (1955)
 «Стёпа-моряк» (1955)
 «Гадкий утенок» (1956)
 «Двенадцать месяцев» (1956)
 «Палка выручалка» (1956)
 «Исполнение желаний» (1957)
 «Сказ о Чапаеве» (1958)
 «Тайна далёкого острова» (1958)
 «Янтарный замок» (1959)
 «Похитители красок» (1959)
 «День рождения» (1959)
 «Новогоднее путешествие» (1959)
 «Королевские зайцы» (1960)
 «Зелёный змий» (1962)
 «Сказка про чужие краски» (1962)
 «Вот так тигр!» (1963)
 «Сказка о потерянном времени» (1964) (мультипликационная вставка)
 «Наргис» (1965)
 «Пастушка и трубочист» (1965)
 «Песня о соколе» (1967)
 «Раз, два — дружно!» (1967)
 «Сказка о золотом петушке» (1967)
 «Пингвины» (1968)
 «Русалочка» (1968)
 «Самый большой друг» (1968)
 «Возвращение с Олимпа» (1969)
 «Дед Мороз и лето» (1969)
 «Маугли. Последняя охота Акелы» (1969)
 «Снегурка» (1969)
 «Маугли. Битва» (1970)
 «Быль-небылица» (1970)
 «Лабиринт. Подвиги Тесея» (1971)
 «Аргонавты» (1971)
 «Ох уж эта Настя!» (1971) (мультипликационная вставка)
 «Бабочка» (1972)
 «Ветерок» (1972)
 «Куда летишь, Витар?» (1972)
 «Плюс электрификация» (1972)
 «Персей» (1973)
 «Щелкунчик» (1973)
 «Юморески (выпуск 1)» (1973)
 «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1973)
 «Как козлик землю держал» (1974)
 «Молодильные яблоки» (1974)
 «Прометей» (1974)
 «Как верблюжонок и ослик в школу ходили» (1975)
 «Конёк-Горбунок» (1975)
 «Уроки наших предков» (1975)
 «Илья Муромец (Пролог)» (1975)
 «Волшебная камера» (1976)
 «О том, как гном покинул дом» (1976)
 «Сказка про лень» (1976)
 «Стойкий оловянный солдатик» (1976)
 «Храбрец-удалец» (1976)
 «Бобик в гостях у Барбоса» (1977)
 «Жихарка» (1977)
 «Зайчонок и муха» (1977)
 «Как грибы с горохом воевали» (1977)
 «Ох и Ах идут в поход» (1977)
 «Алим и его ослик» (1978)
 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (1978)
 «Ну, погоди! (выпуск 12)» (1978)
 «Спасибо, аист!» (1978)
 «Наш друг Пишичитай (выпуск 2)» (1979)
 «Где же медвежонок?» (1979)
 «Жирна ли добыча?» (1979)
 «Мария, Мирабела» (1981)
 «Ничуть не страшно» (1981)
 «Котёнок по имени Гав (выпуск 5)» (1982)
 «Прежде мы были птицами» (1982)
 «Сказка о царе Салтане» (1984)
 «Сын камня и Великан» (1986)
 «Я жду тебя, кит!» (1986)
 «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы» (1991)

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием
 «На перекрёстке» — Медаль и диплом на МКФ в Белграде, 1959.
 «Снежная королева» — награды на разных кинофестивалях

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Федоров Николай Петрович — animator.ru
 Союзмультфильм (официальный сайт)

Персоналии:Союзмультфильм
Художники-мультипликаторы
Режиссёры мультипликации